Guðjohnsen est un patronyme islandais dérivé du prénom Guðjohn (variante de ) et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Arnór Guðjohnsen (né en 1961), footballeur islandais ;
 Eidur Guðjohnsen (né en 1978), footballeur islandais, fils du précédent ;
  (né en 1958), judoka islandais.

Notes et références

Voir aussi